Eupolybothrus är ett släkte av mångfotingar. Eupolybothrus ingår i familjen stenkrypare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Stenkrypare
Eupolybothrus